Гу́тенберг () — немецкая и еврейская фамилия. Известные носители:

 Гутенберг, Бено (1889—1960) — немецко-американский сейсмолог.
 Гутенберг, Иоганн (между 1397 и 1400—1468) — немецкий первопечатник.
 Гутенберг, Хелен (известна как Вера Бельмон, род. 1932) — французский кинорежиссёр и продюсер.

Топоним 
 Гутенберг — замок в Лихтенштейне.
 Гутенберг (Бад-Кройцнах) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Гутенберг-ан-дер-Рабкламм — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Гутенберг — ударный кратер на видимой стороне Луны.

Другие значения 
 Библия Гутенберга — издание Вульгаты, выпущенное Иоганном Гутенбергом в первой половине 1450-х годов.
 Проект «Гутенберг» — общественная инициатива по созданию и распространению электронной универсальной библиотеки.

См. также 
 Гуттенберг